Pawel Rjabuschinski ist der Name folgender Personen:
* Pawel Michailowitsch Rjabuschinski (1820–1899), russischer Unternehmer und Mäzen
 Pawel Pawlowitsch Rjabuschinski (1871–1924), russischer Unternehmer, Bankier und Politiker